Der Mantel ist der Titel von
 Der Mantel (Ambraser Heldenbuch), mittelalterliche Verserzählung

 Der Mantel (Gogol), 1842 erschienenen Erzählung (original Šinel) von Nikolai Gogol

 Der Mantel, 1918 uraufgeführte einaktige Oper von Giacomo Puccini, siehe Il tabarro

 Der Mantel (1926), Originaltitel Schinel / Шинель, sowjetischer Film nach Gogol
 Der Mantel (1952), italienischer Film nach Gogol
 Der Mantel (1959), sowjetischer Film nach Gogol
 Der Mantel (1963), deutscher Fernsehfilm nach Gogol
 Der Mantel (1996), französischer Film